Jméno Martin Růžička nosí více lidí:

 Martin Růžička (1985) – český hokejista, hrající útočníka v klubu HC Oceláři Třinec
 Martin Růžička (1987) – český hokejista, hrající jako brankář